Филипсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Филипсен, Йеспер (род. 1998) — бельгийский велогонщик.
 Филипсен, Теодор Эсберн (1840—1920) — датский художник.
  (1910—2005) — датский кинопродюсер.
  (1939—1985) — канадский политический деятель.

Составные фамилии 
 Филипсен-Браун, Мария (1911—1982) — нидерландская пловчиха, олимпийская чемпионка и чемпионка Европы.